Олег Алексеевич Ву́тке () — советский , изобретатель.

Биография 
Родился в 1891 году в Москве в немецкой семье. Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества в 1915 году.

С 26 июля 1924 по 14 ноября 1925 года работал старшим архитектором в проектбюро акционерного общества «Стандарт». Вместе с инженером А. К. Говве разработал конструктивную систему фахверкового жилого дома, основу которой составил стандартизированный, облегчённый деревянный каркас. По ней в Иваново-Вознесенске осуществлён Первый Рабочий посёлок (144 здания).

По заказу рабочего жилищно строительного кооператива транспортников «Труд» построил в Смоленске семиэтажный дом-башню имени Парижской коммуны.

Трудился старшим научным сотрудником в Государственном научно-экспериментальном институте гражданских, промышленных и инженерных сооружений (Москва). Преподавал в Московском архитектурном институте.

Жил в Москве в доме 15 на Малой Бронной улице.

Арестован 14 марта 1938 года. Осуждён 17 мая Комиссией НКВД СССР по обвинению в шпионаже в пользу Германии. Расстрелян и похоронен на полигоне в Бутове (Московская область) 28 мая 1938 года.

Реабилитирован в сентябре 1957 года.

Проекты 
 1924—1928 — Первый Рабочий посёлок, Иваново;
 1931 — здание Института нефти (вместе с В. Д. Кокориным, ныне Институт биохимии им. А. Н. Баха), Москва ;
 1933 — дом-башня имени Парижской коммуны (рабочий жилищно-строительный кооператив транспортников «Труд»), Смоленск .

Избранные изобретения 
 Система водяного отопления;
 Способ и приспособление для кладки кирпичных стен;
 Устройство для записи показаний психрометра;
 Кирпичная или каменная кладка с изоляционными прослойками;
 Способ приготовления пористых искусственных камней;
 Бетонный полый камень.

Статьи О. А. Вутке 
 Общественные сооружения в колхозах (по изданию «Проблемы архитектуры. Сборник материалов. Том I, книга 2». Издательство Всесоюзной Академии Архитектуры. Москва. 1936 г.);
 Об архитектуре колхозного жилища (по изданию «Проблемы архитектуры. Сборник материалов. Том I, книга 2». Издательство Всесоюзной Академии Архитектуры. Москва. 1936 г).

Литература

Примечания

Ссылки 
 Сталинград отторг «тёплую кладку» Вутке, Вячеслав Ященко, информационное агентство New Day, 01.01.2017.
 Вутке Олег Алексеевич. Страница на сайте The Constructivist Project.

Архитекторы СССР
Архитекторы русского авангарда
Казнённые в 1938 году
Посмертно реабилитированные в СССР

Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР